Eroberung von Jerusalem steht für:

 Eroberung von Jerusalem (597 v. Chr.) durch Nabū-kudurrī-uṣur II. (Nebukadnezar II.)
 Eroberung von Jerusalem (587/586 v. Chr.) durch Nabū-kudurrī-uṣur II. (Nebukadnezar II.)
 Eroberung von Jerusalem (70 n. Chr.) durch die Römer
 Eroberung von Jerusalem (614) durch die Sassaniden
 Eroberung von Jerusalem (637) durch die Araber
 Eroberung von Jerusalem (979) durch die ägyptischen Fatimiden
 Kampflose Eroberung von Jerusalem (1071) durch sunnitische Seldschuken 
 Eroberung von Jerusalem (1098) durch die Fatimiden
 Eroberung von Jerusalem (1099) durch das Heer des Ersten Kreuzzugs
 Eroberung von Jerusalem (1187) durch die Ayyubiden
 Eroberung von Jerusalem (1244) durch choresmische Söldner 

Siehe auch:
 Belagerung von Jerusalem (Begriffsklärung)
 Schlacht um Jerusalem (Begriffsklärung)
 Jerusalem #Geschichte